Стрингер (фильм):
 Стрингер (фильм, 1998) — фильм режиссёра Павла Павликовского, выпущенный в 1998 году.
 Стрингер (фильм, 2014) — фильм режиссёра Дэна Гилроя, вышедший в 2014 году.